Hadik András (1710–1790) magyar huszártábornok, császári tábornagy, földbirtokos, politikus
 Hadik András (1764–1840) császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, lovassági tábornok
 Hadik András (1953) művészettörténész